HOS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chos Malal (Nebraska) (Argentina)
 HOS – Forze di difesa croate